Stati Uniti d'America
 Centertown – città  della Contea di Ohio, Kentucky
 Centertown – città della Contea di Cole, Missouri
 Centertown – città della Contea di Warren, Tennessee